Comitatul Pickens (în original, Pickens County,) este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii,

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Pickens, statul  (Formate AL --  Categorie și format)
 Comitatul Pickens, statul  (Formate GA --  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pickens, statul  (Formate SC --  Categorie și format)

Vezi și 

 Pickens (dezambiguizare)
 Pick (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii